Перван може да се односи на:

 Перван Горњи, насеље у саставу града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Перван Доњи, насеље у саставу града Бања Лука, Република Српска, БиХ